Алекса́ндр Алекса́ндрович Войнах () — советский и белорусский футболист, защитник.

Воспитанник минской СДЮШОР-5. В 1981 году играл в чемпионате БССР за «Буревестник». В 1981—1983 — игрок дубля «Динамо» Минск. В 1984—1991 годах во второй лиге в составе брестского «Динамо» сыграл 228 матча, забил один гол. В 1992—1995 годах в чемпионате Белоруссии за клуб провёл 91 матч, забил два гола. В 1995—1998 годах выступал в низших лигах за ФК «Белоозёрск»/«Белэнергострой».

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Белэнергострой»